Wittbrodt ist der Familienname folgender Personen:
 Emily Wittbrodt (* 1994), deutsche Cellistin
 Helga Mucke-Wittbrodt (1910–1999), deutsche Ärztin und Politikerin (DFD), MdV
 Maraike Wittbrodt (* 1953), deutsche Hörspielautorin und -dramaturgin
 Wilhelm Wittbrodt (1878–1961), deutscher Reformpädagoge und Politiker